Miya steht für:
 Miya (Sprache), eine im Nordosten Nigerias gesprochene regionale Sprache

Miya ist der Familienname folgender Personen:
 Daiki Miya (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Farouk Miya (* 1997), ugandischer Fußballspieler
 Kōji Miya (* 1965), japanischer Badmintonspieler
 Miya Shūji (1912–1986), japanischer Lyriker
 Yasuhiko Miya, japanischer Fischereiwissenschaftler